Bourg, von  bourg (Marktflecken, kleine Stadt), steht für:

 Bourg (Siedlung), ländliche Siedlungsform im französischen Sprachraum

Bourg ist der Name von:

 Bourg (Louisiana), Stadt in Louisiana, USA
 Bourg-Saint-Pierre, politische Gemeinde im Kanton Wallis in der Schweiz
 Bourg-en-Lavaux, politische Gemeinde im Kanton Waadt in der Schweiz

mehrerer Gemeinden in Frankreich:
 Bourg (Gironde) im Département Gironde
 Bourg (Haute-Marne) im Département Haute-Marne

mit Namenszusatz:
 Bourg-Achard im Département Eure
 Bourg-Archambault im Département Vienne
 Bourg-Argental im Département Loire
 Bourg-Beaudouin im Département Eure
 Bourg-Blanc im Département Finistère
 Bourg-Bruche im Département Bas-Rhin
 Bourg-Charente im Département Charente
 Bourg-de-Bigorre im Département Hautes-Pyrénées
 Bourg-de-Péage im Département Drôme
 Bourg-des-Comptes im Département Ille-et-Vilaine
 Bourg-de-Sirod im Département Jura
 Bourg-des-Maisons im Département Dordogne
 Bourg-de-Thizy im Département Rhône
 Bourg-de-Visa im Département Tarn-et-Garonne
 Bourg-d’Oueil im Département Haute-Garonne
 Bourg-du-Bost im Département Dordogne
 Bourg-en-Bresse im Département Ain
 Bourg-et-Comin im Département Aisne
 Bourg-Fidèle im Département Ardennes
 Bourg-la-Reine im Département Hauts-de-Seine
 Bourg-Lastic im Département Puy-de-Dôme
 Bourg-le-Comte im Département Saône-et-Loire
 Bourg-le-Roi im Département Sarthe
 Bourg-lès-Valence im Département Drôme
 Bourg-l’Évêque im Département Maine-et-Loire
 Bourg-Madame im Département Pyrénées-Orientales
 Bourg-Saint-Andéol im Département Ardèche
 Bourg-Saint-Bernard im Département Haute-Garonne
 Bourg-Saint-Christophe im Département Ain
 Bourg-Sainte-Marie im Département Haute-Marne
 Bourg-Saint-Maurice im Département Savoie
 Bourg-sous-Châtelet im Département Territoire de Belfort

Mit Artikel (und Namenszusatz):
 Le Bourg im Département Lot
 Le Bourg-d’Hem im Département Creuse
 Le Bourg-d’Iré im Département Maine-et-Loire
 Le Bourg-d’Oisans im Département Isère
 Le Bourg-Dun im Département Seine-Maritime
 Le Bourg-Saint-Léonard im Département Orne

Wahlkreise in Frankreich:
 Kanton Bourg-en-Bresse-1 im Département Ain
 Kanton Bourg-en-Bresse-2 im Département Ain
 Kanton Bourg-Saint-Andéol im Département Ardèche
 Kanton Bourg-Saint-Maurice im Département Savoie

Bourg ist der Familienname folgender Personen:
 Anne du Bourg (1521–1559), Märtyrer
 Anne Bourg (* 1987), luxemburgische Fußballspielerin
 Bruno Bourg-Broc (* 1945), französischer Politiker
 Caroline Bourg (* 1980), französische Schauspielerin
 Ian Jon Bourg (* 1960), US-amerikanischer Sänger (Tenor), Musicaldarsteller und Schauspieler
 Jacques Bourg (1862–nach 1914), deutscher Theater-, Stummfilmschauspieler und Autor von Bühnenwerken, siehe Jacques Burg
 Léonor Marie du Maine du Bourg (1655–1739), französischer Aristokrat und Militär, Marschall von Frankreich, Gouverneur von Elsass 

Siehe auch:
 Grand Bourg
 Burg (Begriffsklärung)
 Dubourg